Это список лауреатов и номинантов на премию «Эмми» в категории Лучший сценарист драматического сериала.

Лауреаты премии

1954—1959

1960—1969

1970—1979

1980—1989

1990—1999

2000—2009

2010-е

2020-е

Примечания 

Сценарий драматического телесериала
Премии за сценарий